Slovo, nebo kombinace písmen M, O a A může mít více významů:

 Moa - Obří nelétaví ptáci 
 MOA (úhlová jednotka) - Popis a definice jednotky MOA a její použití například v oblasti zaměřovačů zbraní
 MOA (jméno) - Jméno i příjmení
 Moa Hjelmerová - Moa Elin Marianne Hjelmer, švédská atletka, mistryně Evropy 
 MOA Museum of Art - muzeum umění v Japonsku ve městě Atami

Externí odkazy